Doo wop – stile musicale
 Doo Wop (That Thing) – singolo di Lauryn Hill del 1998
 Doo-Whop – singolo di Whigfield del 2000
 Doo Wop – film del 2004 diretto da David Lanzmann